Асука:

 Асука — село в Японии, расположенное в префектуре Нара.
 Период Асука — эпоха в истории Японии (538—710).
 Культура Асука — японская культура VI—VII веков.
 Асука Кадзама — героиня серии видеоигр в жанре файтинг Tekken от Namco Bandai Games.
 Асука Касен — персонаж видеоигр GTA Advance и GTA III.
 Асука — деревня в Эстонии, уезд Сааремаа.
 Асука (Аска) (род. 1981) — японская женщина-рестлер.